Бенетон B199 е болид от Формула 1 с който отбора на Бенетон участва през сезон 1999. То е пилотиран от Джанкарло Фисикела и Александер Вурц за когото това е техния втори пълен сезон в отбора.

Болидът е съставен от изтънчени части включително и двойна съеденителна скоростна кутия. Дори и с тези части болидът е толкова тежък, че не постига така нужните резултати. Единствената връхна точка е 2-рата позиция на Фисикела в Канада. Вурц финишира в точките само 2 пъти а съотборника му в 4 от общо 16.

Тимът финишира на шеста позиция при конструкторите с 16 точки в своя актив.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1
Британски автомобили